Banite () est une obchtina de l'oblast de Silistra en Bulgarie.

Géographie

Emplacement géographique, limites, taille 
La municipalité occupe la partie nord-est du district de Smolyan. Avec une superficie de 301 165 km², elle est la 4e plus grande parmi les 10 municipalités du district, ce qui représente 9,43% du district. Ses limites sont les suivantes :

 au sud - municipalité de Madan ;
 au sud-ouest - municipalité de Smolyan ;
 au nord-ouest - municipalité de Laki, district de Plovdiv ;
 au nord - municipalité d'Asenovgrad, district de Plovdiv ;
 au nord-est - municipalité de Tchernoot,chene, district de Kardjali ;
 à l'est - municipalité d'Ardino, district de Kardzhali.

Ressources naturelles

Relief 
Le relief de la commune est de moyenne et haute montagne. Son territoire s'étend dans la partie nord-est des Rhodopes occidentales.

Le long de sa frontière avec les municipalités de Laki et Asenovgrad, du sud-ouest au nord-est, s'étend la partie la plus importante et la plus haute des Rhodopes occidentales - la crête dite de Perelik et de Prespa (Perelisko-prespanski djal), crête sur laquelle sont disposés les sommets Prespa 2000,4 m (le point culminant de la municipalité), Svoboda (1943,2 m), Elvarnika (1714,8 m) et Progled (1578,8 m). Depuis ce dernier, en direction de l'est, s'étend la crête de Sinivrashki, dont sa partie ouest reste dans la municipalité de Banite.

Références 

Obchtina dans l'oblast de Silistra